Ян Коммелин ( или , или ; ) — нидерландский ботаник.


Биография 
Ян Коммелин родился в городе Лейден 23 апреля 1629 года. Он был дядей нидерландского ботаника Каспара Коммелина. В 1683 году написал научную работу The Belgick, or Netherlandish hesperides: that is, the management, ordering, and use of the limon and orange trees, fitted to the nature and climate of the Netherlands /by S. Commelyn; made English by G.V.N., которая была опубликована в Лондоне. С 1697 по 1701 год Коммелин написал научную работу Horti medici amstelodamensis rariorum tam Orientalis: quàm Occidentalis Indiæ, aliarumque peregrinarum plantarum, magno studio ac labore, sumptibus Civitatis amstelodamensis, longa annorum serie collectarum, descriptio et icones ad vivum æri incisæ /auctore Joanne Commelino. Opus posthumum, latinitate donatum, notisque & observationibus illustratum, à Frederico Ruyschio & Francisco Kiggelario. С 1678 по 1703 год написал научную работу Hortus Indicus Malabaricus: continens regni Malabarici apud Indos cereberrimi onmis generis plantas rariores, Latinas, Malabaricis, Arabicis, Brachmanum charactareibus hominibusque expressas … /adornatus per Henricum van Rheede, van Draakenstein, … et Johannem Casearium … ; notis adauxit, & commentariis illustravit Arnoldus Syen …. В 1676 году Коммелин написал научную работу Nederlantze hesperides: dat is, Oeffening en gebruik van de limoen- en oranje-boomen: gestelt na den aardt, en climaat der Nederlanden /met kopere platen verçiert, door J. Commelyn., которая была опубликована в Амстердаме. Ян Коммелин умер в Амстердаме 19 января 1692 года.

Научные работы 
 The Belgick, or Netherlandish hesperides: that is, the management, ordering, and use of the limon and orange trees, fitted to the nature and climate of the Netherlands /by S. Commelyn; made English by G.V.N. Publication info: London: Printed for J. Holford, Bookseller, … to be sold by Langley Curtis, 1683.
 Horti medici amstelodamensis rariorum tam Orientalis: quàm Occidentalis Indiæ, aliarumque peregrinarum plantarum, magno studio ac labore, sumptibus Civitatis amstelodamensis, longa annorum serie collectarum, descriptio et icones ad vivum æri incisæ /auctore Joanne Commelino. Opus posthumum, latinitate donatum, notisque & observationibus illustratum, à Frederico Ruyschio & Francisco Kiggelario. Publication info: Amstelodami: apud P. & J. Blaeu, nec non Abrahamum a Someren, 1697—1701.
 Hortus Indicus Malabaricus: continens regni Malabarici apud Indos cereberrimi onmis generis plantas rariores, Latinas, Malabaricis, Arabicis, Brachmanum charactareibus hominibusque expressas … /adornatus per Henricum van Rheede, van Draakenstein, … et Johannem Casearium … ; notis adauxit, & commentariis illustravit Arnoldus Syen … Publication info: Amstelaedami: sumptibus Johannis van Someren, et Joannis van Dyck, 1678—1703.
 Nederlantze hesperides: dat is, Oeffening en gebruik van de limoen- en oranje-boomen: gestelt na den aardt, en climaat der Nederlanden /met kopere platen verçiert, door J. Commelyn. Publication info: Amsterdam: by Marcus Doornik, Boek-verkooper op den Vygen-dam, 1676.

Почести 
Шарль Плюмье назвал в его честь род растений Commelina.

Примечания

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Johannes Commelin
 Johannes Commelin (1629—1692)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Нидерландов